Jaime Freundt-Thurne Oyanguren (n. 10 de abril de 1932 - ) es un médico peruano.

Biografía 
Hijo de Jorge Freundt-Thurne Fernandini y Ángela Oyanguren y de Tezanos Pinto. Descendiente del político y constituyente argentino Manuel de Tezanos Pinto.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Santa María Marianistas de la ciudad de Lima.

Estudió Medicina en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó cursos de especialización en The Hospital for Sick Children de la Universidad de Toronto (1958-1960) en el Children's Hospital afiliado a la Universidad de Harvard en Boston y en St. Cristopher's Hospital for Children afiliado a la  Universidad del Temple de Filadelfia.

Siguió cursos de especialidad y post grado en la Universidad de Toronto, en la Universidad de Harvard y en la Universidad del Temple.

Se casó con Clemencia Freundt de la Cueva-Seminario, hija del diplomático Alejandro Freundt Rosell y Clara de la Cueva Seminario, con quien tiene 3 hijos.

Fue Jefe del Departamento de Pediatría de la Clínica Anglo Americana de San Isidro, Lima. 

Fue Director Clínico del Instituto de Investigación Nutricional. 

Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la cual ha sido Presidente.

Congresista Constituyente 
Postuló al Congreso Constituyente Democrático por la alianza Cambio 90-Nueva Mayoría y resultó elegido para el periodo 1992-1995.

Fue Presidente de la Comisión de Salud, Planificación y Familia. También formó parte de la Comisión investigadora sobre la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Caso La Cantuta).

Ministro de Salud 
El 28 de agosto de 1993 fue designado como Ministro de Salud por el presidente Alberto Fujimori. Permaneció en el cargo hasta el 7 de octubre de 1994.

Genealogía

Referencias 

 
Médicos de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Ministros de Salud de Perú
Congresistas constituyentes de Perú (1992-1995)